Baschet ist der Familienname folgender Person:

 Eric Baschet (* 1950), Fotohistoriker 
 Marcel Baschet (1862–1941), französischer Porträtmaler und Illustrator

Siehe auch:
 Cristal Baschet, ein Musikinstrument aus Glas und Metall